Aloephagus myersi — вид тлей из подсемейства Pemphiginae (Fordini). Афротропика, также найдены в Европе, Северной Америке и Японии. Единственный представитель рода Aloephagus. Описан  в 1950 году.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм. Усики 5-члениковые. Ассоциированы с растениями Aloe, Pistacia, Haworthia. Диплоидный набор хромосом 2n=22.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1950 году